Plăcințeanu:
 Gheorghe Plăcințeanu
 Gheorghe "Ginel" Plăcințeanu
 Ion Plăcințeanu
 (Clemansa) "Mansi" Barberis-Plăcințeanu
 Sorana-Iosefina-Caterina Plăcințeanu